Nieuwerkerken (Flandre-Orientale), une localité d'Alost, ville de Belgique située en province de Flandre-Orientale
 Nieuwerkerken (Limbourg belge), une commune de Belgique située en province de Limbourg (Belgique)

Homonymie de localités